Contant est un patronyme partagé par plusieurs personnalités.

 André-Guillaume Contant d'Orville (1730-1800), acteur, auteur et dramaturge français.
 Alexis Contant (1858-1918), compositeur, organiste, pianiste et professeur de musique québécois.
 Didier Contant (1960-2004), rédacteur en chef de l'agence de presse photographique Gamma.
 Gabriel Contant (1931- ), scénographe et artiste-peintre, québécois.
 Jean-Yves Contant
 Jules Contant (1852–1920), artiste-peintre français.
 Pierre Contant d'Ivry (1698-1777), architecte et décorateur français.